Llista de masies i altres construccions relacionades del Pla d'Urgell ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Pla d'Urgell
 Llista de rellotges de sol del Pla d'Urgell

Pla Urgell
 Llista